La Femme au perroquet, tableau de Gustave Courbet.
Une jeune dame en 1866, dite aussi La Femme au perroquet, tableau d'Édouard Manet.
Femme caressant un perroquet, aussi appelé La Femme au perroquet, tableau d'Eugène Delacroix.